«Circle the Drain» (Envoltar el drenatge en català) va ser el segon senzill promocional de Katy Perry per al seu àlbum Teenage Dream.

Informació de la cançó 
La cançó quan va ser filtrada va sorprendre molts fanàtics perquè era un estil mai no treballat per Perry, la cançó va ser molt vistosa perquè en la lletra parla del seu ex Travis Mccoy amb problemes amb la dogra.

Lletra 
La cançó és una cançó d'"odi" que va escriure Katy Perry sobre el seu ex Travis Mccoy. En la lletra Katy li diu que el va poder haver estat l'indicat però va preferir drogar-se i malgastar el seu futur, a més de dir que es quedava adormit al llit abans de jugar i que les píndoles que prenia eren més fortes la qual cosa coneixem. I al final diu que ella decideix anar-se'n en comptes de quedar-se com la seva mare.

Critica 
La cançó va tenir crítiques positives, junt amb E.T. van ser les cançons dites fosques de l'àlbum. La cançó va ser anomenada la més dura de l'àlbum i va criticada bastanta pel que tracta la lletra.

Llistes i Charts 

Senzills del 2010